На́кфа (, ) — небольшой город на севере Эритреи, по имени которого названа эритрейская национальная валюта накфа. Город был базой Народного фронта освобождения Эритреи во время войны за независимость Эритреи, в результате которой Эритрея вышла из состава Эфиопии.

Во время войны Накфа стала ареной ожесточённых сражений, после которых уцелела только мечеть. Тогда под землёй возник целый подземный город со своими больницами, типографиями, заводами, радиостанцией и колледжем. Город окружают траншеи, сохранившиеся со времён боевых действий.

Климат

Примечания 

Города Эритреи